Эрнст Фердинанд Клейн (; 1743—1810) — немецкий .

Один из наиболее выдающихся участников законодательной деятельности в Пруссии в конце XVIII века, разрабатывал, главным образом, уголовное законодательство; в 1791—1800 был директором университета в Галле.

Главные труды Клейна:
 «Vermischte Abhandlungen über Gegenstände der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit» (Лейпциг, 1779—1780);
 «Grundsätze des gemeinen deutschen und preussischen peinlichen Rechts» (Галле, 1796; 2 изд., 1799);
 «System des preussischen Zivilrechts» (Галле, 1801; новое изд. обработал von Rönne, 1830; 2 изд., 1835)
 «Selbstbiographie» (Берлин, 1810) издано M. L. Löwe.

Примечания

Литература 
  
 Klein, Ernst Ferdinand  // Salmonsens Konversationsleksikon 

Члены Прусской академии наук